Едикт толеранције је изјава од стране владара или државе којом чланови одређене религије стичу право слободног исповедања вере или гаранцију да неће бити прогоњени. Едикт подразумева прећутно прихватање религије и њену подршку од стране власти.

Едикти толеранције 
 539. година п. н. е. - Киров цилиндар, којим је персијски цар Кир Велики обновио култ Мардука у Вавилону. 
 311. година - Галеријев едикт о толеранцији, којим је први пут хришћанима признато право исповедања религије.
 313. година - Милански едикт, којим је Константин Велики признато хришћанима право исповедања вере на територији читавог Римског царства. 
 1562. година - Јануарски или Сенжерменски едикт, којим је Катарина Медичи подарила хугенотима ограничена верска права
 1568. година - Едикт у Торди Јована II Жигмунда Запоље којим је прогласио равноправност католика, лутеранаца, калвиниста и новопридошлих унитаријанаца.
 1573. година - Варшавска конфедерација
 1579. година - Утрехтска унија
 1598. година - Нантски едикт, Анри IV признаје слободу вероисповести хугенотима након завршетка Хугенотских ратова. 
 1629. година - Алески едикт милости, којим је француски кардинал Ришеље потврдио одредбе Нантског едикта.
 1664. година - Бранденбуршки едикт о толеранцији
 1685. година - Потсдамски едикт, донет у Светом римском царству као одговор на Едикт из Фонтенблоа
 1689. година - Акт толеранције, којим је у Енглеској признато право дотада забрањене протестантске секте
 1692. година - Кинески едикт о толеранцији, којим је дозвољено исповедање хришћанства у Кини
 1773. година - Едикт Катарине II којим је признала верска права муслиманским Татарима
 1781/1782. година - Патент о толеранцији хабзбуршког цара Јозефа II којим је дозвољавао православцима, протестантима и јеврејима у царству веће слободе кретања, становања и упражњавања својих црквених обичаја као и право да похађају државне универзитете.
 1787. година - Версајски едикт, којим је француски краљ Луј XVI признао права исповедања вере не-католичким хришћанима. 
 1839. година - Хавајски едикт о толеранцији
 1844. година - Едикт о толеранцији, којим је започет процес дозвољавања Јеврејима да се населе у Светој земљи која је била део територије Османског царства. 
 1905. година - Едикт о толеранцији у Руском царству.

Спољашње везе 
 Medieval Edicts: Galerius and Constantine

Историја религије